Okawango – rzeka w Afryce, dawniej zwana Kubango
 bagna Okawango (delta Okawango) – bagna w Botswanie
 Okawango – region administracyjny w Namibii
 (1701) Okavango – planetoida

Zobacz też 
 Kavango